Нагпур ():

 Нагпур — город в штате Махараштра, Индия.
 Нагпур — округ в штате Махараштра, Индия.